Bilozerkiwka (; ) ist ein Dorf im Zentrum der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 700 Einwohnern (2001).

Bilozerkiwka ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Welyka Bahatschka, zu der noch die Dörfer 
Krasnohoriwka (, ) mit etwa 900 Einwohnern, 
Dsjubiwschtschyna (, ) mit etwa 280 Einwohnern, 
Konopljanka (, ) mit etwa 230 Einwohnern, 
Luhowe (, ) mit etwa 130 Einwohnern, 
Herusiwka (, ) mit etwa 90 Einwohnern, 
Sydoriwschtschyna (, ) mit etwa 70 Einwohnern und  
Morosiwschtschyna (, ) mit etwa 60 Einwohnern gehören.

Bilozerkiwka liegt am Ufer des Psel und an der Fernstraße M 3 Kiew–Charkiw 20 km südlich vom Rajonzentrum Welyka Bahatschka und 62 km westlich vom Oblastzentrum Poltawa.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Ort am Psel
Rajon Welyka Bahatschka